

Sigle 
 Ferrocarril de Sóller – ferrovie di Maiorca (Spagna)
 Ferrovie dello Stato Italiane – società ferroviaria italiana
 File system
 Força Sindical – sindacato brasiliano
 Compagnie Franco-Suisse – società ferroviaria svizzera
 Franziskanische Studien

Codici 
 FS – codice vettore IATA di Servicios de Transportes Aéreos Fueguinos
 FS – codice FIPS 10-4 dei Territori francesi meridionali
 FS – Codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Flores (Uruguay)
 FS – Codice ISO 3166-2:ZA di Free State (Sudafrica)

Mineralogia 
 Fs – abbreviazione di ferrosilite

Musica 
 FS – album dei New Trolls del 1981

Sport 
 FS – abbreviazione di free safety, ruolo del football americano

Altro 
 fs – simbolo del femtosecondo
 fS – simbolo del femtosiemens
 FS – fondo specchio, in numismatica, riferito allo stato di conservazione
 FS – targa automobilistica del Circondario di Freising (Germania)

Note